Aileen Meagher – velocista canadese
 Anne Meagher Northup – politica statunitense
 Anthony Giroux Meagher – arcivescovo cattolico canadese
 Dan Meagher – ex cestista canadese